John Anstruther peut se référer à :

 John Anstruther (v.1678–1753), , député écossais ;
 John Anstruther (1718-1799), , député et entrepreneur écossais ;
 John Anstruther (1753-1811),  et , député et juge écossais, fils du précédent.